Baronowie Pentland 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1909–1925: John Sinclair, 1. baron Pentland
 1925–1984: Henry John Sinclair, 2. baron Pentland

Pentland